Моймента () — португальська власна назва.

Топоніми

Моймента (Віняйнш) — парафія.
 Моймента (Сінфайнш) — парафія.
 Моймента (Терраш-де-Бору) — парафія.
 Моймента-да-Бейра — муніципалітет.
 Моймента-да-Бейра (парафія)